Avot bezeichnet

 die französische Gemeinde Avot im Département Côte-d’Or
 Pirqe Avot (hebräisch פרקי אבות), ein Mischnatraktat der Ordnung Nesiqin, siehe Sprüche der Väter
 Avot de-Rabbi Nathan (hebräisch אבות דרבי נתן), ein rabbinisches Kommentarwerk Mischna Avot